Митенков:

 Митенков, Алексей Иванович (1909—1978) — советский военачальник, генерал-лейтенант авиации (1953).
 Митенков, Фёдор Михайлович (1924—2016) — советский и российский учёный, специалист в области атомного энергомашиностроения.